László Attila (1940) régész
 László Attila (1945) táncpedagógus
 László Attila (1953) Liszt Ferenc-díjas dzsesszgitáros, zeneszerző
 László Attila (1964) erdélyi magyar politikus
 László G. Attila (1985) színész
 László Attila (1988) sportbíró, parasportoló
 László Attila (1996) énekes, a Csillag születik 2011-es győztese